Tactopoda é um clado proposto de animais protostomos que inclui os filos Tardigrada e Euarthropoda, apoiado por várias observações morfológicas. O cladograma abaixo mostra as relações implícitas nesta hipótese.

A hipótese concorrente é que Arthropoda sensu lato (=Euarthropoda + Onychophora, os artrópodes e os vermes de veludo) é monofilética, e os tardígrados estão fora deste grupo.

Os argumentos anatômicos para a monofilia dos tactópodes incluem semelhanças na anatomia da cabeça, pernas e músculos entre os artrópodes e os tartígrados. Os argumentos anatômicos contra isso incluem que os tartígrados não têm o tipo de sistema circulatório (incluindo um coração dorsal ) que os artrópodes e os vermes veludos compartilham. Graham Budd argumentou que a falta desse sistema nos tartígrados recentes se deve ao seu tamanho em miniatura, que torna supérfluo um sistema circulatório complexo; assim, a perda dessa característica seria uma propriedade secundária, adquirida conforme o grupo de caule tartígrado se tornasse menor, e tanto o sistema circulatório Euarthropoda + Onychophora quanto um tamanho relativamente grande deveriam ser uma característica do último ancestral comum de todos os três grupos.  No entanto, Gregory Edgecombe também invocado filogenómica evidência em favor do agrupamento alternativa Euarthropoda + Onychophora.

Classificação proposta 

 Filo Tardigrada
 Classe Eutardigrada
 Classe Heterotardigrada
 Classe Mesotardigrada
 Filo Arthropoda
 Classe Pycnogonida (?)
 Clado Arachnomorpha
 Classe †Trilobita
 Ordem †Aglaspida
 Ordem †Strabopida
 Classe Pycnogonida (?)
 Ordem †Cheloniellida
 Subfilo Chelicerata
 Classe Xiphosura
 Classe †Eurypterida
 Classe †Chasmataspidida
 Classe Pycnogonida (?)
 Classe Arachnida
 Clado Mandibulata
 Ordem †Euthycarcinoidea
 Subfilo Myriapoda
 Classe Chilopoda
 Classe Symphyla
 Classe Diplopoda
 Classe Pauropoda
 Clado Pancrustacea
 Clado Oligostraca
 Classe Ostracoda
 Classe Ichthyostraca
 Clado Altocrustacea
 Clado Multicrustacea
 Classe Hexanauplia
 Classe Malacostraca
 Classe Thecostraca
 Clado Allotriocarida
 Classe Branchiopoda
 Clado Miracrustacea
 Superclasse Xenocarida
 Classe Cephalocarida
 Classe Remipedia
 Subfilo Hexapoda
 Parafiléticos classe entognatha
 Clado Ectognatha
 Classe Insecta

Filogenia 

Ecdysozoa